Quarter (en. quarter „Viertel“, von lat. quartus „der vierte“) steht für:

 Vierteldollar (Vereinigte Staaten), die amerikanische Vierteldollarmünze
 Vierteldollar (Kanada), die kanadische Vierteldollarmünze
 Quarter (Maßeinheit), verschiedene Massen- und Volumeneinheiten
 Quarter (Saint Lucia), eine Verwaltungseinheit (Distrikt) auf Saint Lucia
 William J. Quarter (1806–1848), Bischof von Chicago

Siehe auch:
 Quarter Horse
 Viertel